

Села:
 Томашівка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Томашівка — Житомирська область, Житомирський район
 Томашівка — Київська область, Фастівський район
 Томашівка — Сумська область, Роменський район
 Томашівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Томашівка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Томашівка — Черкаська область, Уманський район
 Томашівка — Чернігівська область, Прилуцький район

Томашівка — село, Берестейська область, Берестейський район

Див. також 
 Томашувка